Pseudocalanus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Boeck 1872. Pseudocalanus ingår i familjen Clausocalanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Pseudocalanus